2001 kan betyda:

 2001 – ett år i den gregorianska kalendern
 2001 – En rymdodyssé – en brittisk science fiction-roman av Arthur C. Clarke, utgiven 1968, originaltitel 2001: A Space Odyssey
 2001 – Ett rymdäventyr (film) – en brittisk-amerikansk science fiction-film från 1968 regisserad av Stanley Kubrick, originaltitel 2001: A Space Odyssey
 2001 (musikalbum) – ett musikalbum från 1999 av Dr. Dre
 2001_(biograf) – en nedlagd biograf i Stockholm